Hickl ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Hickl (* 1965), deutscher Badmintonspieler
 Ernst-Joachim Hickl (1931–2010), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Franz Hickl (1893–1934), österreichischer Polizeistabshauptmann, Opfer des Nationalsozialismus
 Johann Carl Hickl (1811–1844), österreichischer Dramatiker, Lyriker und Librettist, siehe Johann Carl Hickel
 Jörg Hickl (* 1965), deutscher Schachmeister
 Kurt Hickl (1913–1988), deutscher SS-Hauptscharführer
 Stefan Hickl (* 1988), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hickel